Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do szybko rozwijających się i najbogatszych państw Azji Zachodniej, czego dowodem są coraz liczniej powstające drapacze chmur. Większość najwyższych budynków Zjednoczonych Emiratów Arabskich znajduje się w Dubaju, a część znajduje się w Abu Zabi.

Zestawienie najwyższych budynków (mających co najmniej 185 m) według wysokości do ich strukturalnego wierzchołka.

Przypisy

Zobacz też 
 Lista najwyższych budynków
 Lista najwyższych budynków w Dubaju
 Lista najwyższych budynków w Abu Zabi

Wieżowce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich